Michałów ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte in Polen:
 Michałów (Czajków) in der Woiwodschaft Großpolen
 Michałów (Nowe Miasto nad Wartą) in der Woiwodschaft Großpolen
 Michałów (Żelazków) in der Woiwodschaft Großpolen
 Michałów Czwarty in der Woiwodschaft Großpolen
 Michałów Drugi in der Woiwodschaft Großpolen
 Michałów Trzeci in der Woiwodschaft Großpolen
 Michałów (Bałtów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Powiat Pińczowski) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Jastrzębska Wola) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Sadowie) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Skarżysko Kościelne) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Skolankowska Wola) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Starachowice) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Włoszczowa) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Michałów (Bełchatów) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Brzeziny) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Dmosin) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Kamieńsk) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Koluszki) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Kutno) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Moszczenica) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Piotrków Trybunalski) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Rokiciny) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Strzelce Wielkie) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Zduńska Wola) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Zgierz) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałów (Jozefów nad Wisłą) in der Woiwodschaft Lublin
 Michałów (Urszulin) in der Woiwodschaft Lublin
 Michałów (Głowaczów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Halinów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Iłża) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Klembów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Leoncin) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Platerów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Prażmów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Puszcza Mariańska) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Radom) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Rzeczniów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Wolanów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów Dolny in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów Górny in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów-Grabina in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów-Parcele in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów-Reginów in der Woiwodschaft Masowien
 Michałów (Chocianów) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Michałów (Środa Śląska) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Michałów (Olszanka) in der Woiwodschaft Oppeln
 Michałów (Kłomnice) in der Woiwodschaft Schlesien
 Michałów (Koniecpol) in der Woiwodschaft Schlesien
 Michałów (Myszków) in der Woiwodschaft Schlesien
 Michałów (Poczesna) in der Woiwodschaft Schlesien
 Michałów Rudnicki in der Woiwodschaft Schlesien